Па́гель () — фамилия:

 Пагель, Арно (1914—2002) — немецкий богослов
 Пагель, Бернард (1930−2007) — британский астроном
 Пагель, Вальтер (1898—1983) — немецкий врач и историк медицины, отец Бернарда Пагеля
 Пагель, Карстен (род. 1962) — немецкий адвокат и политик
 Пагель, Юлий (1851—1912) — немецкий врач и историк медицины, отец Вальтера Пагеля
 Пагель, Пауль (1894—1955) — немецкий политик
 Пагель, Тобиас (род. 1915) — немецкий актёр